Hotel Continental heißen:
 Hotel Continental (Oslo), Luxushotel in Norwegen
 Hotel Continental (Saigon)
 Grand Hotel Continental, Luxushotel in Siena, Italien
 Grand Hotel Continental (München), ehemaliges Hotel in München
 Hotel Continental (Hannover), ehemaliges Hotel in Hannover
 Continental-Hotel (Mariupol)

Siehe auch: 
 InterContinental Hotels Group, eine englische Hotelkette
 Continental – ein Überblick